Bohuslav Klíma (1925–2000) cseh régész, ifjabb Klíma apja
 Bohuslav Klíma (1950) cseh régész, idősebb Klíma fia